НЯК:
 Неспецифический язвенный колит — хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки
 Народная карта Яндекса — онлайн сервис Яндекса, на котором пользователи сами рисуют и уточняют географическую карту